

Patronyme 
 Carmine Caridi (1934-2019), acteur américain.
 Linda Caridi (née en 1988), actrice italienne.

Homonymie de patronyme italien